Eliteserien 1989/90 steht für:

 Eliteserien (Dänemark) 1989/90, Saison der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 1989/90